Лучано Пигоцци (; 10 января 1927, Новеллара) — итальянский киноактёр.

Биография 
Начал сниматься в кино благодаря внешнему сходству с актером Петером Лорре. Чтобы избежать этого сходства, отпустил бороду и носил её в дальнейшем. Был хорошим другом режиссёра Антонио Маргерити и снялся в 17 его картинах. Почти во всех фильмах снимался под псевдонимом Алан Коллинз (Alan Collins).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки